Louis Finot (1864-1935) est un orientaliste français, membre de l'Institut
 Louis Finot (1909-1996) est un international de football français